La rue des Archives peut désigner :
 la rue des Archives à Lille ;
 la rue des Archives à Paris.